Das feuchtwinterkalte Klima mit heißen Sommern nach Köppen-Geiger ist ein Klimatyp, bei dem der wärmste Monat über 22 °C, der kälteste Monat unter −3 °C liegt und über das Jahr ausreichend viel Niederschlag fällt; es trägt das Kürzel Dfa.

Verbreitung findet es vor allem in den USA von Kansas im Süden bis South Dakota im Norden und zieht sich nach Osten immer schmaler werdend bis nach Connecticut an die Ostküste; größere Gebiete gibt es auf Höhe der unteren Wolga vom Dnepr bis zu den Südausläufern des Urals sowie in Japan in der Region Tōhoku.

Die Böden sind oft von großer Fruchtbarkeit gekennzeichnet und dienen daher der Landwirtschaft.

Weblinks 
 Aktualisiertes Köppendiagramm, unimelb.edu.au

Klima